Le jeu de paume n'a connu qu'une seule compétition officielle dans l'histoire des Jeux olympiques, en 1908 à Londres.

Pendant les Jeux olympiques de 1900 à Paris, une version en extérieur de « courte paume » était prévue mais elle n'a pas eu lieu faute de participants. En revanche, une épreuve de longue paume qui est un sport de gagne-terrain a eu lieu.

La compétition a eu lieu au Tournoi de tennis du Queen's dans le quartier londonien de West Kensington.

La compétition s'est tenue le  pour le premier tour, les 19 et  pour les quarts de finale, le  pour les demi-finales, le  pour la finale et le  pour le match pour la médaille de bronze. Elle a vu la victoire de l'américain Jay Gould, devant les britanniques Eustace Miles pour la deuxième place et Neville Bulwer-Lytton pour la troisième.

Tableau des médailles

Résultats

Classement général

Tableau des matches

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Theodore Andrea Cook, The Fourth Olympiad, Being the Official Report, British Olympic Association, Londres, 1908.
  Bill Mallon et Ian Buchanan, The 1908 Olympic Games. Results for All Competitors in All Events, with Commentary, McFarland, Jefferson, 2000 . Extraits disponibles sur :  www.aafla.org.

Épreuve aux Jeux olympiques de 1908
Jeu de paume
Épreuve aux Jeux olympiques d'été